Au cœur de la nuit (), film fantastique à sketches britannique réalisé par Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden et Robert Hamer, et sorti en 1945 ;
 Au cœur de la nuit, album du groupe de rock français Téléphone, sorti en 1980 ;
 Au cœur de la nuit, (court métrage en 1989), de Patrick Sagnelongue de 1989 ;
 Au cœur de la nuit est une chanson de Barbara.